Perales kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Perales, Mexiko, ort, Querétaro Arteaga, San Juan del Río,

Spanien 

 Perales del Alfambra (ort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Perales, Kastilien och León, ort, Provincia de Palencia, 
 Perales (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar